Лев Львович Гец (, ; , Лемберг, Австрийская империя — , Краков, Польша) — украинский  художник, график, педагог. Один из видных представителей украинской интеллигенции периода Польской республики (1918—1939) и ПНР.

Биография 

Лев Гец родился 13 апреля 1896 года в городе Львове (тогда Лемберге) Австро-Венгрия в смешанной украинско-польской семье. Окончил львовское художественно-промышленное училище.

Участник Первой мировой войны в составе украинских сечевых стрельцов Австро-Венгерской армии. Затем принимал участие в польско-украинской войне (1918—1919). Попал в плен и до осени 1919 находился в лагере для военнопленных в Кракове-Домбье.

После освобождения с 1919 по 1924 года Лев Львович Гец обучался в Краковской академии искусств. После её окончания, работал учителем рисования в гимназии города Санок. Среди его учеников был будущий поэт Богдан-Игорь Антонич.

В Саноке вёл активную общественную деятельность, направленную на сохранение и развитие культурного наследия лемков. Организатор и директор общества «Лемківщина» и музей с таким же названием (1930—1944). Коллекцию музею комплектовал сборами предметов быта, техники, произведениями лемковского иконописания, народных промыслов и искусства, документами и рукописями.

После окончания второй мировой войны жил в Кракове.

В 1950—1958 — профессор, преподаватель рисунка в Краковской академии искусств.

Лев Львович Гец умер 16 декабря 1971 года в Кракове и был похоронен на Раковицком кладбище в Кракове.

Творчество 
Автор более 3500 рисунков, акварелей, пейзажей, жанровых картин и портретов. Из них 150 картин и 15 гравюр посвящены Лемковщине, в том числе
 Нужда (1928),
 Водонос (1930),
 портрет Л. Украинки,
 портрет А. Новакивского и др.

Литература 
 Гец Лев Львович // Мистецтво України: Біографічний довідник / Упорядники: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський. За редакцією А. В. Кудрицького. — К.: «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с. — ISBN 5-88500-071-9. — С. 149.

Ссылки 
 Гец Лев

Родившиеся во Львове
Умершие в Кракове
Похороненные на Раковицком кладбище
Художники Польши
Графики Польши
Военнослужащие Легиона украинских сечевых стрельцов
Выпускники Львовского колледжа декоративного и прикладного искусства
Выпускники Краковской академии искусств
Преподаватели Краковской академии искусств
Художники-пейзажисты Польши
Художники Львова